Wizard est un mot anglais qui veut dire « magicien » ou « sorcier » dans la fantasy. On le retrouve notamment dans :

Livres 
 The Wonderful Wizard of Oz, titre original de Le Magicien d'Oz (roman)
 Wizard, un roman de John Varley
Comics
 Wizard, personnage de Marvel Comics.
 Wizard (DC Comics), personnage de Marvel Comics.
 Wizard (magazine), magazine américain.
 The Wizard of Id, comic strip de Brant Parker & Johnny Hart.
 Cheech Wizard, personnage créé par Vaughn Bodé.

Jeux 
 Wizard, un personnage de Donjons et Dragons.
 Dark Wizard, un jeu vidéo de stratégie.
 Zork II: The Wizard of Frobozz, un jeu vidéo d'aventure.
 Hexx: Heresy of the Wizard, un jeu vidéo de rôle.
 Night Wizard! (jeu de rôle), un jeu vidéo de rôle japonais.
 Wizard101 (jeu d'aventure), un jeu vidéo d'aventure.
 Wizards of the Coast, un éditeur de jeux de société.

Cinéma et télévision 
 Eko Eko Azarak: Wizard of Darkness, film japonais de 1995.
 Eko Eko Azarak 2: Birth of the Wizard, film japonais de 1996.
 L'enfant génial (titre original : The Wizard), film américain de 1989.
 Night Wizard The ANIMATION, série manga.

Musique 
 Wizard rock, un mouvement musical.
 Wizard, un groupe allemand.
 Wizzard, un groupe de rock anglais avec Roy Wood,...
 Demons & Wizards, un groupe de power metal.
 WZRD (contraction de Wizard) est le nom du groupe de Kid Cudi et Dot da Genius.
WZRD est également le titre de leur premier album.
 Wizard est une chanson des DJs Martin Garrix et Jay Hardway.
 Wizard est un album du groupe japonais Especia.

Autres 
 Wizard Campinas, autre nom du club Brasil Vôlei Clube.
 Freesites Insertion Wizard, logiciel informatique en langage Java.
 Assistant logiciel, le terme français pour software wizard.
 Désodorisants Wizard (voir Reckitt Benckiser).
Homonymie de titre